Алексе́й Серге́евич Поме́рко () — российский футболист, полузащитник тульского «Арсенала», экс-капитан юношеской сборной России (до 19 лет).

Клубная карьера 
В 1998 году переехал из Калмыкии в Москву, там попал в школу столичного «Спартака». Через несколько лет тренер Померко Евгений Викторович Воробьёв стал тренировать команду «Футбольное дело», и футболист пошёл за ним, но команда просуществовала всего два года.

В 2008 году Померко оказался в московском «Торпедо», в котором состоялся его профессиональный дебют: 5 мая 2008 года он вышел на поле в матче Первого дивизиона против «Ростова» (0:2). В сезоне 2008 года «Торпедо» вылетело во Второй дивизион, и Померко принял решение о смене клуба.

Сезон-2009 начал в команде премьер-лиги «Амкар», поначалу играл лишь в молодёжном составе. Дебют за основной состав состоялся 14 июня в матче 12 тура против «Томи» (2:1), провел полностью второй тайм. Полный матч впервые отыграл 9 августа против ЦСКА, впервые заработал предупреждение. Всего провёл за команду 10 матчей, проводя в среднем по 56 минут на поле. Так же в 2009 году сыграл в двух матчах Кубка России против двух «Авангардов»: в 1/16 финала против курского, а в 1/8 — подольского, оба матча завершились победами «Амкара» со счётом 2:1.

В первой половине 2011 года играл на правах аренды за московский «Локомотив-2».

Зимой 2012 года подписал контракт с нижегородской «Волгой», сыграл за неё лишь 2 матча в премьер-лиге.

В сезоне 2012/13 играл за «Химки» в ФНЛ, сыграл 31 матч и забил 1 гол.

Летом 2013 года перешёл в ярославский «Шинник». В осенней части первенства ФНЛ выходил в стартовом составе во всех 24 матчах команды, забил 1 гол.

В зимнее трансферное окно 2013/14 перешёл в «Краснодар», сыграл 5 матчей в премьер-лиге сезона 2013/14, а 18 июля 2014 года дебютировал в еврокубках в матче Лиги Европы против эстонского «Калева Силламяэ».

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую (до 19 лет) и молодёжную (до 21 года) сборные России.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Амкар»
 Серебряный призёр молодёжного первенства России: 2010
 Сборная России (мол.)
 Обладатель Кубка Содружества: 2012
 Итого : 1 трофей
 «Краснодар»
 Финалист Кубка России: 2013/14
 «Крылья Советов»
 Победитель ФНЛ: 2014/15	
 Итого : 1 трофей
 «Сочи»
 Серебряный призёр ФНЛ: 2018/19
 «Торпедо» (Москва)
 Победитель Первого дивизиона: 2021/22
 Итого : 1 трофей

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Алексеем Померко
 Профиль на сайте Soccer.ru

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Сочи»
Игроки ФК «Арсенал» Тула